До́ка:

 Дока — в просторечии .
 Дока — японское бронзовое оружие.
 «Дока» — группа зеленоградских компаний.
 «Дока-хлеб» и «Дока-пицца» — российские компании общественного питания, основанные Владимиром Довганем.

См. также 
 Док (значения)